Per Yngve Ohlin - vocalista sueco de black metal.
Dead (álbum) -  da banda Obituary.
Dead! (canção)
Dead (Personagem de Bucky)

Desambiguação